Clam-Gallasův palác či Clam-Gallasovský palác je název několika staveb spojených s rodinou Clam-Gallas. Jako Clam-Gallasův palác mohou být označovány i zámecké stavby postavené nebo vlastněné členy rodu.

Hlavní paláce se nacházejí v Praze a ve Vídni:
 Clam-Gallasův palác (Praha) – palác neapolského místokrále Jana Václava Gallase v Husově ulici
 Clam-Gallasův palác (Vídeň) – původně zahradní palác Ditrichštejnů na Währinger Straße